Tackskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tackskär, Iniö, Åboland, 
 Tackskär, Ingå, Nyland,

Se även
Bockskär

Robotskapade Finlandförgreningar